Federico Guillermo (III) Nicolás Carlos de Hesse-Kassel (15 de octubre de 1854 - 14 de octubre de 1888) fue Landgrave (titular) de Hesse-Kassel.

Era el hijo mayor de Federico Guillermo Jorge Adolfo de Hesse-Kassel-Rumpenheim y de su segunda esposa, la Princesa Ana de Prusia. Como su padre fue criado en Dinamarca. Su padre murió en 1884 y él heredó el título de Landgrave. Murió el 14 de octubre de 1888 durante un viaje de Batavia a Singapur cuando cayó por la borda. No estaba casado ni tenía hijos. Fue sucedido por su hermano.

Honores 
Recibió los siguientes honores:
 Orden de Luis, Gran Cruz (Hesse y del Rin)
 Orden del León Dorado, Caballero (Hesse y del Rin)
 Orden del Águila Negra, Caballero con Collar (Reino de Prusia)
 Orden del Águila Roja, Gran Cruz (Reino de Prusia)
 Orden del Elefante, Caballero, 2 de octubre de 1871 (Dinamarca)
 Orden de Pedro Federico Luis, Gran Cruz con Corona Dorada (Gran Ducado de Oldenburgo)
 Orden de la Corona de Wurtemberg, Gran Cruz (Reino de Wurtemberg)

Ancestros

Referencias 

Casa de Hesse
Landgraves de Hesse
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nacidos en Copenhague